Denis Pfaffengut (né le  à Kaufbeuren en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il commence sa carrière avec le ESV Kaufbeuren dans la DEL 2.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || ESV Kaufbeuren || DEL 2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || ESV Kaufbeuren || DEL 2 ||45 ||2 ||5 ||7 ||43 ||11 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2017-2018 || ESV Kaufbeuren || DEL 2 ||48 ||2 ||7 ||9 ||28 ||11 ||1 ||1 ||2 ||14 
|-
| 2018-2019 || ESV Kaufbeuren || DEL 2 ||47 ||0 ||11 ||11 ||65 ||12 ||0 ||1 ||1 ||18 
|-
| 2019-2020 || ESV Kaufbeuren || DEL 2 ||51 ||1 ||8 ||9 ||97 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || ESV Kaufbeuren || DEL 2 || 48 || 4 || 14 || 18 || 70 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-

Notes et références 

Défenseur de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur du ESV Kaufbeuren
Naissance en novembre 1997
Naissance à Kaufbeuren